Montagne se poate referi la:

localități din Franța:
Montagne, Gironde
Montagne, Isère
localități din Italia:
Montagne, Trentino-Alto Adige